Il doppio del Paris Open 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Patrice Dominguez e François Jauffret erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Arthur Ashe e Bob Hewitt.

Wojciech Fibak e Karl Meiler hanno battuto in finale 6–3, 9–8 Ilie Năstase e Tom Okker.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Karl Meiler (campioni)
 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Tom Okker (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1975